16-й чемпионат Океании по баскетболу среди женщин прошёл в Австралии и Новой Зеландии с 15 августа по 17 августа 2015 года. В 4-й раз подряд в турнире приняли участие всего две национальные сборные, которые провели серию до побед в двух матчах. Чемпионат Океании 2015 года стал отборочным к баскетбольному турниру на летних Олимпийских играх 2016 года. Сборная Новой Зеландии, уступившая австралийкам, получила право выступить в олимпийском квалификационном турнире, который пройдёт в июне 2016 года

Составы

Австралия

Новая Зеландия

Соревнование

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Чемпионат Океании по баскетболу 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2015
2015 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Австралии
Международные спортивные соревнования в Новой Зеландии
Август 2015 года
Спорт в Австралии в 2015 году
Спорт в Новой Зеландии в 2015 году